The Black Album kan syfta på:

The Black Album (musikalbum av Jay-Z) – musikalbum av Jay-Z
The Black Album (musikalbum av Prince) – musikalbum av Prince
The Black Album (musikalbum av The Damned) – musikalbum av The Damned
Metallica (musikalbum) – musikalbum av Metallica, även kallat The Black Album
The black album (bok), en bok av Hanif Kureishi